Das Herreneinzel der French Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Sergi Bruguera. Das Finale bestritten Thomas Muster und Michael Chang, welches Muster in drei Sätzen gewann. Dies war der einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1995